Valentino Rossi, (Urbino, Italija, 16. veljače 1979.) talijanski je profesionalni športski motociklist, višestruki svjetski prvak u motociklizmu. S do sada osvojenih 9 naslova prvaka, jedan je od najuspješnijih vozača moto utrka svih vremena. Prema časopisu Sports Illustrated, Rossi je jedan od najplaćenijih športaša u svijetu, s zaradom od procijenjenih 34 milijuna američkih dolara

Životopis 

Rossi, sin također motociklističkog vozača Graziana Rossija, pobjednika tri velike nagrade u klasi 250cc sezone 1979., natjecanja je započeo 1996. za momčad Aprilia u klasi 125cc, te je prvi naslov prvaka osvojio iduće godine. 1998. prešao je u 250cc te je 1999. osvojio svoj jedini naslov u toj klasi. 2001. postao je s Hondom svjetski prvak u klasi 500cc, i svjetski prvak u klasi MotoGP, također s Hondom, 2002. i 2003., te je nastavio s uzastopnim naslovima do 2005., nakon što je 2004. prešao u Yamahu, s kojom također osvaja naslove prvaka 2008. i 2009.

Rossi je prvi vozač s najviše pobjeda u klasi 500 cc/MotoGP (89), i drugi u ukupnom zbroju pobjeda u svjetskom prvenstvu s 115, iza Giacoma Agostinija s 122 pobjede. Drži također i rekord najdužeg niza uzastopnih pobjedničkih postolja: od rujna 2002. do travnja 2004., sve utrke završio je na postolju, uključujući i sve utrke u sezoni 2003.

Cijelu svoju karijeru, unatoč brojnim naslovima prvaka, vozi sa žutim startnim brojem 46. Rossi je izjavio da je izvorna inspiracija za njegov startni broj bio japanski vozač Norifumi Abe, 
ali kasnije je otkrio da je to bio startni broj njegova oca kada je pobijedio svoju prvu utrku u svjetskom prvenstvu. Tijekom karijere, Rossi je imao brojne nadimke: prvi istaknuti nadimak je bio "Rossifumi", što je također hommage Norifumi Abeu. Nadimak "Valentinik" bio je aluzija na Disneyevog superjunaka "Paperinika". Od početka dominacije u klasi 500cc/MotoGP koristi nadimak "The Doctor". Poznat je i po živopisnim proslavama svojih pobjeda tijekom počasnih krugova, s akrobacijama na motociklu ili zajedno sa svojim obožavateljima.

Galerija

Utrke po godinama

 * Season in progress.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica - valentinorossi.com 
 Profil na yamaha-racing.com 
 Profil na motogp.com 
 Službeni fan club - fanclubvalentinorossi.com 

 

Talijanski športski motociklisti
Talijanski automobilisti
Talijanski vozači relija